Miejscowości w Polsce 
 Starowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów 
 Starowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów 
 Starowola – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły

 Inne
 Starowola – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło